CLC, sigle composé des trois lettres C, L et C, peut faire référence à :
 Canadian League of Composers (en français, Ligue canadienne des compositeurs), une organisation de promotion de la musique canadienne ;
 CLC, une instruction des processeurs x86 ;
 Mercedes-Benz Classe CLC, une voiture ;
 CLC (1969), une convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
 Canadian Language Center, un centre linguistique canadien ;
 Chemical Looping Combustion, un mode de combustion chimique du carbone ;
 Club langues et civilisations, un organisme de séjour linguistique ;
 Confédération luxembourgeoise du commerce ;
 Congrès du travail du Canada ;
 Corine Land Cover, une base de données européenne d’occupation biophysique des sols ;
 CLC, un girl group sud-coréen ;
 Christian Life Community (en français, Communauté de vie chrétienne), une association internationale de chrétiens catholiques s'inspirant de la spiritualité de St Ignace de Loyola ;
 , convention internationale sur la responsabilité civile des propriétaires des navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

CLC est aussi un code qui peut désigner :
 , au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code IATA des aéroports